Шу́ховская ба́шня — название гиперболоидной конструкции, сооружённой по проекту инженера В. Г. Шухова:
 Шуховская башня в Полибино — сооружена для Нижегородской ярмарки; первая башня Шухова, первая в мире гиперболоидная конструкция (1896, тогда же перенесена в Полибино Липецкой области).
 Шуховская башня — телебашня в Москве, на улице Шухова (1920—1922). 
 Шуховская башня на Оке — многосекционная опора линии электропередачи (1927—1929), ранее было 2 одинаковых башни, сохранилась одна.
Водонапорные башни
 Водонапорная башня Выксунского металлургического завода, Нижегородская область (1897).
 Шуховская башня в Коломне, Московская область (1902, снесена в 1952).
 Шуховская башня в Николиной горе, Московская область (1930-е). 
 Шуховская башня в Николаеве, Украина — первая в мире гиперболоидная конструкция в штатной системе городского водоснабжения (1906—1907).
 Шуховская башня в Шостке, Украина (1910). 
 Шуховская башня в Харькове (1913, в 1945 перевезена в Полтаву, снесена в 2002).
 Шуховская башня в Черкассах, Украина (1914). 
 3 Шуховских башни для Казанского государственного казённого порохового завода в Казани (1915).
 Шуховская башня в Подольске, Московская область (1917, снесена в 2003).
 Шуховская башня в Борисове, Белоруссия (1927).
 Шуховская башня в Коханово, Белоруссия (1927).
 Шуховская башня в Петушках, Владимирская область (1927).
 Шуховская башня в Кукморе, Татарстан (1927). 
 Шуховская башня в Часов Яре, Украина (1927-1928).
 Шуховская башня в Шуе, Ивановская область (1928, снесена в 1980-е).
 Шуховская башня в Конотопе, Украина (1929).
 Шуховская башня в Краснодаре, Россия (1929—1932).
 Шуховская башня в Ярославле (1929, снесена в 2004).
 Шуховская башня в Вологде (1930).
 Шуховская башня в Помошной, Украина (1932-1934).
 Шуховская башня в Лобне, Московская область. 
 Водонапорная башня Тимирязевской сельскохозяйственной академии, Москва (снесена в 1960-е)
 Шуховская башня в «Совхозе «Победа»», Калужская область.
 Шуховская башня в Иваново.
 Шуховская башня в Воронеже (уничтожена во время ВОВ).
 Шуховская башня в Днепре (разрушена в 1940-е).
 Шуховская башня в Бухаре (цела)

Каланчи
 Шуховская башня в Копосово, сейчас в черте Нижнего Новгорода (1896).
 Шуховская башня в Ляхово, Нижегородская область (1932).

Маяки
 Передний Станислав-Аджигольский маяк — маяк в Днепровском лимане высотой 34 м. (1911)
 Задний Станислав-Аджигольский маяк — маяк в Днепровском лимане высотой 64 м; самая высокая из односекционных башен Шухова (1911), высочайший маяк Украины.